Тет-а-тет ( – глава срещу глава, един срещу друг) може да се отнася за:
 Тет-а-тет – френски израз
 тет-а-тет – мебел за 2 души
 тет-а-тет – вид ястие за закуска
 тет-а-тет – дълга тясна покривка за маса (непокриваща отстрани целия плот)
 Tête à Tête – оперен театър в Лондон
 Tête-à-tête – биографична книга на Хейзъл Роули за съвместния живот и отношения на Жан-Пол Сартър и Симон дьо Бовоар (2006)